Danziger Niederung (Gdańskie Niziny) – obszar historyczny:   
 Danziger Niederung – dawny powiat istniejący w latach 1887-1939 na terenie Królestwa Prus, a następnie Wolnego Miasta Gdańska 
 Danziger Niederung – okręg historyczny Gdańska

Zobacz też 
 Niederung